Die 24. Auflage des Uber Cups, der Weltmeisterschaft für Damenmannschaften im Badminton, fand gemeinsam mit dem Thomas Cup 2012 vom 20. bis 27. Mai 2012 in Wuhan statt. Sieger wurde zum 12. Mal das Team aus China.

Qualifikation 
Die Kontinentalverbände Asiens, Afrikas, Amerikas und Ozeaniens richteten in der dritten und vierten Februarwoche 2012 separate Qualifikationsrunden für den Uber Cup aus. Der europäische Verband kombinierte die Durchführung der Qualifikation im gleichen Zeitraum mit der Ermittlung der Mannschaftseuropameister 2012.

Qualifikationsrunden 
 Afrika: 22.–25. Februar 2012 in Addis Abeba
 Amerika: 17.–19. Februar 2012 in El Monte
 Asien: 13.–19. Februar 2012 in Macau
 Europa: 14.–19. Februar 2012 in Amsterdam
 Ozeanien: 18.–19. Februar 2012 in Ballarat

Endrunde

Gruppe A

China gegen Südafrika

Indonesien gegen Südafrika

China gegen Indonesien

Gruppe B

Taiwan gegen Niederlande

Thailand gegen Niederlande

Taiwan gegen Thailand

Gruppe C

Südkorea gegen Australien

Deutschland gegen Australien

Südkorea gegen Deutschland

Gruppe D

Japan gegen USA

Dänemark gegen USA

Japan gegen Dänemark

Finalrunde

Übersicht

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 https://web.archive.org/web/20130824105820/http://badminton.de/T-U-Cup-2012.2297.0.html

Einzelnachweise 

2012
Badminton 2012
Badmintonwettbewerb in Wuhan